Pyloon kan verwijzen naar:
pyloon (brug), een structureel element in de bouw van bepaalde bruggen;
pyloon (poort), een element uit de Oud-Egyptische architectuur.
pylon, taps toelopende wegmarkering